Струга:

 Струга — город в Северной Македонии.
 Струга — община в Македонии.
 Струга — деревня в Малоритском районе Брестской области Белоруссии.
 Струга — агрогородок в Столинском районе Брестской области Белоруссии.
 Струга — деревня в Мостовском районе Гродненской области Белоруссии.
 Струга — деревня в Крупском районе Минской области Белоруссии.
 Струга — деревня в Новоржевском районе Псковской области России (Оршанская волость).
 Струга — село в Хмельницкой области Украины.
 Струга — река в Городокском районе Львовской области Украины.
 Струга — река в Самборском районе Львовской области Украины.
 «Струга» — футбольный клуб, базирующийся в городе Струга, Северная Македония.